Тульчинская епархия:

 Тульчинская епархия — епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Тульчинская епархия — епархия Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.

См. также 
 Тулчинская епархия — епархия Румынской православной церкви.